Mit germanische Sprache kann gemeint sein:
 eine Einzelsprache aus der Sprachgruppe Germanische Sprachen
 das Urgermanisch oder Protogermanisch als rekonstruierte Stammform der germanischen Sprachgruppe 
 das Prägermanisch als rekonstruierte Vorform des Urgermanischen